Свети Василије може бити:

 Свети Василије Велики, цезарејски архиепископ из 4. века и један од света три јерарха.
 Свети Василије Острошки, српски монах и светитељ из 17. века.
 Свети Василије Анкирски, вишезначна одредница.
Василије Анкирски, свештеномученик, презвитер, који се по јулијанском календару слави 22. марта.
Василије Анкирски, мученик за веру који се по јулијанском календару слави 1. јануара.
 Свети Василије Исповедник, друг Светог Прокопија Декаполита.
 Свети Василије Блажени, руски светитељ.